Scotch har flere betydninger:
Scotch, et gammeldags navn for skotters modersmål:
Skotsk ("Broad Scotch")
 Skotsk gælisk ("Scotch Gaelic")
Ulster Scots ("Scotch-Irish"), etnisk gruppe der stammer fra lavlandsskotter, som migrerede til Ulster, i Irland, og derefter til Amerika
 Scotch whisky, en whisky lavet i Skotland, som udenfor Skotland normalt forkortes "Scotch"
 Scotch (band), en italiensk italo disco-gruppe fra 1980'erne
 Scotch Cup
 Scotch (varemærke) i virksomheden 3M